Лиона има више значења:
 Лиона (Тексас)
 Лиона (Канзас)